Il singolare del torneo di tennis Tulsa Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jimy Szymanski che ha battuto in finale Raemon Sluiter 7-65, 65-7, 7-63.

Teste di serie 

 Raemon Sluiter (finale)
 Bob Bryan (quarti di finale)
 Ronald Agénor (primo turno)
 Marcos Ondruska (primo turno)

 Dejan Petrović (primo turno)
 Cristiano Caratti (quarti di finale)
 Jimy Szymanski (Campione)
 Andy Ram (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tulsa Challenger 2000